Зябки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Зябки — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Зябки — деревня в Зябковском сельсовете Глубокского района Витебской области.
 Зябки — деревня в Псуевском сельсовете Глубокского района Витебской области.

Россия 
 Зябки — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Зябки — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Зябки — деревня в Опочецком районе Псковской области.